

Patronyme 

 Lars Leksell (1907-1986), neurochirurgien et physicien suédois.
 Victor Leksell (1997-), chanteur suédois.

Autre 
 Le gamma knife (aussi appelé Leksell gamma knife, couteau gamma ou scalpel gamma), appareil utilisé pour des traitements neurochirurgicaux en radiothérapie stéréotaxique, et nommé à partir de Lars Leksell.